Gaspare Pacchiarotti – cantante lirico italiano
Giacomo Pacchiarotti – pittore italiano
Gianluca Pacchiarotti – calciatore e allenatore italiano